Kolberg kan syfta på:

 Kolberg – namn på en polsk stad fram till 1945, se Kołobrzeg
 Kolberg (film) – en film av Veit Harlan

Personer
 Andreas Kolberg (1817–1869), dansk skulptör
 Kåre Kolberg (1936–2014), norsk organist och kompositör
 Oskar Kolberg (1814–1890), polsk etnograf och kompositör